Amerikai Egyesült Államok
 Maupin (Missouri)
 Maupin (Oregon)